Jean-Baptiste Lafond (1961) – rugbista a 15 e dirigente sportivo francese
 Joseph-Aignan Sigaud de Lafond (1730-1810) – fisico francese
 Philip Lafond (1961) – wrestler canadese
 Thea LaFond (1994) – triplista e altista dominicense